

Pessoas
Giancarlo Fisichella
Rino Fisichella

Outros
Fisichella Motor Sport

Desambiguação